1TV kan syfta på:

1TV (georgisk TV-kanal)
1TV (afghansk TV-kanal)